Sannes bezeichnet

 die französische Gemeinde Sannes im Département Vaucluse

Sannes ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Sannes (* 1977), US-amerikanische Eisschnellläuferin 
 Eivin Sannes (1937–2019), eigentlich Johann Sannes, norwegischer Jazz-Pianist und Organist

Siehe auch:
 Sanne